Zábranský je české příjmení:

 Adam Zábranský (* 1993) – český politik České pirátské strany
 Adolf Zábranský (1909–1981) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Alois Zábranský (1858–1921) – pseudonym soudního rady a českého spisovatele Františka Červínka
 David Zábranský (* 1977) – český spisovatel
 Jared Zabransky (* 1983) – americký hráč amerického fotbalu
 Libor Zábranský (* 1973) – bývalý český hokejový obránce
 Libor Zábranský (mladší) (* 2000) – český hokejový obránce a mládežnický reprezentant
 Miloš Zábranský (* 1952) – český režizér a scenárista
 Tomáš Zábranský (1969–2021) – český epidemiolog a adiktolog
 Vlastimil Zábranský (1936–2021) – český výtvarník

Externí odkazy 
 

Česká příjmení